Acherontisuchus es el nombre de un género extinto de crocodilomorfo prehistórico perteneciente a la familia de los dirosáuridos que vivió en el período Paleoceno, hace unos 60 millones de años, en América del Sur. La única especie conocida es la especie tipo, Acherontisuchus guajiraensis, nombre que significa "cocodrilo de Aqueronte de la Guajira".

Descripción 

Acherontisuchus es conocido a partir de cinco especímenes, incluyendo dos mandíbulas inferiores, fragmentos de la mandíbula superior, fragmentos de cuatro dientes, dos costillas, un segmento superior de la columna vertebral, una vértebra sacral, falsas costillas parciales, un hueso coxal parcial, un fémur, y un metatarso de la pata, proviniendo todos estos restos de la formación Cerrejón del noreste de la actual Colombia, en el departamento de La Guajira, siendo descritos en 2011 por un equipo estadounidense dirigido por Alex Hastings en la publicación científica Paleontology junto a Jonathan Bloch y Carlos A. Jaramillo. Fue nombrado por el río Aqueronte, el cual en la mitología griega era un brazo del río Estigia que significa "río del dolor", haciendo referencia a que se piensa que Acherontisuchus vivió en un gran río que desembocaba en el mar Caribe durante el Paleoceno. La especie tipo A.  guajiraensis fue nombrada por la península de la Guajira en la que se localiza la mina del Cerrejón.

Acherontisuchus fue encontrado en múltiples capas entre las vetas de carbón, dándole una amplia distribución temporal a través de la formación. Otro dirosáurido más pequeño llamado Cerrejonisuchus fue descrito de la mina de Cerrejón en 2010, pero solo está presente en una única capa de la formación. Aparte de los consistentemente fracturados fósiles, no existe evidencia de que se haya alterado el tamaño del fósil.

Acherontisuchus es considerado como un dirosáurido de hocico largo, o longirrostrino. Su hocico es más corto que el de Dyrosaurus, Atlantosuchus, Rhabdognathus y Congosaurus. Algunos de sus dientes tienen pronunciadas ranuras en ambos lados. La mandíbula superior es más ancha que alta. Se ha estimado el tamaño de su cabeza en unos 72 - 86 centímetros de largo, un tamaño medio para un dirosáurido. Crecía hasta un tamaño relativamente grande comparado a otras especies de su familia, entre 4.66 a 6.46 metros de largo.

Paleobiología 

Acherontisuchus vivió en un hábitat de agua dulce y de selva tropical que existieron en el norte de Colombia en esa época, alimentándose primordialmente de peces gracias a su hocico largo y estrecho, algo similar al de los actuales falsos gaviales. Otros miembros de su familia, los dirosáuridos como Guarinisuchus eran también piscívoros, pero de vida mayormente oceánica, mientras que esta especie, indica que el grupo tras la extinción del límite Cretácico-Terciario empezó a rellenar nichos ecológicos vacíos, en este caso "regresando" a los ecosistemas fluviales. Como los crocodilianos actuales, los dirosáuridos eran capaces de controlar su grado de inclinación y flotabilidad en al agua contrayendo los músculos que se extienden entre el abdomen y la cadera. Una proyección de hueso en la parte posterior de la cadera llamada el eje isquial sirve como ancla para los músculos que controlan la inclinación. Acherontisuchus tenían un delgado eje isquial, lo que sugiere que los músculos que controlan su posición en el agua estaban menos desarrollados. Los dirosáuridos oceánicos evolucionaron un avanzado sistema de corrección de la inclinación como una adaptación a las duras corrientes oceánicas. Dado que Acherontisuchus vivía en un ambiente de agua dulce poco profunda, tenía menos necesidad de controlar su posición Basándose en la forma de sus costillas y huesos de sus extremidades, Acherontisuchus probablemente tenía fuertes músculos a lo largo de su espalda y en sus piernas como para permitirle moverse en tierra. Probablemente vivía en ríos que estaban alejados del océano. En estos ríos de tierra adentro, Acherontisuchus probablemente se alimentaba de peces dipnoos y anguilas. Este crocodilomorfo grande coexistía con la serpiente más grande conocida en el mundo, Titanoboa de 1,2 toneladas de peso, con la que pudo haber competido ocasionalmente por el alimento. Hastings escribió: "Con seguridad, los ejemplares más jóvenes corrían riesgos con Titanoboa, pero los más grandes podrían haber sido demasiado para la serpiente de 13 metros."

Filogenia 
Acherontisuchus está cercanamente relacionado con otros dirosáuridos tanto de África como de América. El análisis filogenético desarrollado en su primera descripción científica situó a Acherontisuchus en un clado derivado de dirosáuridos que incluye a Hyposaurus de Norteamérica, Congosaurus, Atlantosuchus, y Rhabdognathus de África, y Guarinisuchus de Suramérica. Las relaciones entre los dirosáuridos no están bien resueltas, por lo que Acherontisuchus fue colocado en una politomía con Hyposaurus, Congosaurus, y un grupo que contiene a otros parientes cercanos. Acherontisuchus tenía varias características primitivas que lo distancian de otros miembros del derivado clado de dirosáuridos, incluyendo dientes uniformemente espaciados y una amplia conexión entre las dos mitades de la mandíbula inferior. Abajo se encuentra un cladograma mostrando las relaciones filogenéticas de Acherontisuchus y las distribuciones de los dirosáuridos:

Referencias

Enlaces externos 
"Encuentran fósiles de un enorme pariente del cocodrilo en Colombia" en Tierra de Dinosaurios (incluye imagen)

Fósiles de Colombia
Crocodilomorfos del Paleoceno
Dyrosauridae
Crocodilomorfos extintos de América del Sur
Taxones con nombres de la mitología clásica